Неа Санда () може да се отнася за:
 Воловот, на гръцки Неа Санда, село в дем Кукуш, Гърция;
 Балдъран, на гръцки Неа Санда, село в дем Марония-Шапчи, Гърция.